Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1986 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 9 по 10 февраля 1985 года на катке Зентра в Сараево (Югославия).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Спорт в Югославии в 1985 году
Конькобежный спорт в Югославии
Международные спортивные соревнования в Сараеве